Kerkhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Kerkhoff-Hader (* 1940), deutsche Ethnologin und Hochschullehrerin
 Claus Kerkhoff (1962–2017), deutscher Biochemiker
 Eva-Maria Kerkhoff (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Gerd Kerkhoff (* 1958), deutscher Unternehmensberater und Autor
 Guido Kerkhoff (* 1967), deutscher Industriemanager
 Hans Jürgen Kerkhoff (* 1956), deutscher Verbandsfunktionär 
 Johannes van den Kerkhoff (1876–1945), deutscher Politiker (DNVP)
 Matthias Kerkhoff (* 1979), deutscher Politiker (CDU)
 Renate Kerkhoff, Geburtsname von Renate Thyssen-Henne (* 1939), deutsche Unternehmerin
 Wolfgang Kerkhoff (1948/1949–2014), deutscher Sportjournalist

Siehe auch:
 Kerkhof, Familienname
 Kerckhoff